Madryt (hiszp. Madrid) – stolica Hiszpanii
 Madrid – miasto w Kolumbii, w departamencie Cundinamarca

Miejscowości w USA:
 Madrid – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Houston
 Madrid – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Madrid – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Madrid – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Madrid – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Madrid – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Perkins
 Madrid – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Santa Fe
Gminy w USA:
 Madrid (ang. Madrid Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Madrid (ang. Madrid Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence